Charles-François Duvernoy – basso-baritono e insegnante di canto francese
 Georges Louis Duvernoy – zoologo francese
 Victor Alphonse Duvernoy – compositore e pianista francese